

Anno 
 1884 – (MDCCCLXXXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1884 a.C.

Matematica 
 1884 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1884 Skip – asteroide della fascia principale del sistema solare